Roope Talaja (né le  à Kuopio en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2009-2010, il découvre la SM-liiga avec le HIFK.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 23|| 2|| 2|| 4|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 39|| 17|| 9|| 26|| 50|| 5|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
|2009-2010 || Kiekko-Vantaa || Mestis || 34|| 11|| 17|| 28|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010|| HIFK || SM-liiga ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 40|| 2|| 3|| 5|| 95|| 18|| 2|| 1|| 3|| 22
|-
|2010-2011|| Jukurit Mikkeli || Mestis ||1 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 58|| 18|| 8|| 26|| 55|| 16|| 4|| 2|| 6|| 18
|-
|2012-2013 || HIFK || SM-liiga || 57|| 12|| 12|| 24|| 24|| 7|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2013-2014 || HIFK || Liiga || 31|| 2|| 5|| 7|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015 || Espoo Blues || Liiga || 36 || 10 || 8 || 18 || 30 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Espoo Blues || Liiga || 27|| 5|| 8|| 13|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Jokerit || KHL ||  7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Jokerit || KHL || 49|| 4|| 6|| 10|| 55|| 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2017-2018 || IF Björklöven || Allsvenskan || 41|| 11|| 11|| 22|| 48|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2018-2019 || Sport Vaasa || Liiga || 56|| 22|| 15|| 37|| 99|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Sport Vaasa || Liiga ||39 ||13 ||10 ||23 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Sport Vaasa || Liiga ||41 ||8 ||4 ||12 ||12 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2021-2022 || Sport Vaasa || Liiga  ||  ||

Notes et références 

Naissance en août 1988
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur des Espoo Blues
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Kuopio
Joueur du IF Björklöven
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Kiekko-Vantaa